Синотаксовые пауки () — маленькое семейство аранеоморфных пауков, насчитывающее 68 видов из 13 родов и 3 подсемейств.

Распространение 
Виды семейства встречаются в Центральной и Южной Америки, Новой Зеландии и Австралии.

Классификация 
Категоризация по подсемействам ссылаясь на Биологический Каталог Joel Hallan:
 Pahorinae Forster, Platnick & Coddington, 1990 — эндемики Новой Зеландии
 Nomaua Forster, 1990
 Pahora Forster, 1990
 Pahoroides Forster, 1990
 Runga Forster, 1990
 Wairua Forster, 1990
 Physogleninae Petrunkevitch, 1928
 Meringa Forster, 1990 — Новая Зеландия
 Paratupua Platnick, 1990 — Австралия
 Physoglenes Simon, 1904 — Чили
 Tupua Platnick, 1990 — Тасмания
 Synotaxinae Simon, 1894
 Calcarsynotaxus Wunderlich, 1995 — Австралия
 Chileotaxus Platnick, 1990 — Чили
 Synotaxus Simon, 1895 — Южная Америка
 incertae sedis
 Mangua Forster, 1990 — Новая Зеландия

См. также 
 Список видов семейства Synotaxidae

Литература 
 Agnarsson I. 2003b. The phylogenetic placement and circumscription of the genus Synotaxus (Araneae: Synotaxidae) with a description of a new species from Guyana, and notes on theridioid phylogeny. Invertebrate Systematics 17(6): 719-734. PDF (Synotaxus waiwai)
 Eberhard, W.G. (1995). The web and building behavior of Synotaxus ecuadorensis (Araneae, Synotaxidae). J. Arachnol. 23:25-30. PDF

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном